Amaranthus angustifolius subsp. polygonoides  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus angustifolius subsp. polygonoides descrita por (Moq.) Nlaire & Weiller es el Amaranthus graecizans de L.
Amaranthus angustifolius subsp. polygonoides descrita por (Zoll. ex Moq.) Maire es el Amaranthus graecizans subsp. graecizans

Referencias